„Real Love” – singel Sarah Connor
 Real Love – album zespołu Swans
 Real Love – album zespołu Oh My Girl